Penetration – angielska grupa muzyczna
 Penetration – singel The Nefilim

Zobacz też 
 penetracja